O termo pirata ou pirataria pode remeter a diversos sentidos diferentes, atualmente, entre eles:

 Pirata - sentido clássico do termo, referente à prática de roubo/pilhagem feita por marginais em alto-mar de de forma autônoma
 Biopirataria - exploração, manipulação, exportação e/ou comercialização internacional de recursos biológicos
 Pirataria moderna - reprodução ou imitação de produtos de maneira geral com qualidade inferior e em desacordo com as leis 
 Piratas de Copacabana Futebol Americano - equipe de futebol americano brasileira , sediada na cidade do Rio de Janeiro

Desambiguação